Schart steht für:

 Deichschart
 Schart (Unterreit), Ortsteil der Gemeinde Unterreit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Schart (Gemeinde Vorchdorf), Ortschaft von Vorchdorf, Bezirk Gmunden, Oberösterreich

Schart ist der Familienname folgender Personen:
 Aaron Schart (* 1957), deutscher evangelischer Theologe

Siehe auch:
 Schardt
 Schard
 Scharte
 Scharten (Begriffsklärung)